Siegen puede referirse a distintas localidades: 

Siegen, un pueblo del Bajo Rin, en Francia. 
Siegen, una ciudad de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania.